Bukiszki − wieś na Litwie, w rejonie wileńskim
 Bukiszki − wieś na Litwie, w rejonie wileńskim, w gminie Ławryszki
 Bukiszki – wieś na Litwie, w okręgu uciańskim, w rejonie jezioroskim, w starostwie Turmont.